Carlos Enrique Cavelier Lozano  (n. en Bogotá el 1 de enero de 1961) es un empresario colombiano, presidente de la empresa de lácteos Alquería, fundada a finales de los años 1950 por el médico y profesor Jorge Enrique Cavelier Jiménez y por su hijo Enrique Cavelier Gaviria.

Biografía 

Hijo de Margarita Lozano, pintora y Enrique Cavelier Agrónomo fundador de Alquería, además de Alcalde de Cajicá nació en Bogotá Colombia, el 1 de enero de 1961. Sus años de infancia transcurrieron al lado de sus padres y hermano Juan Pablo, en la finca Fagua ubicada en la población de Cajicá, Cundinamarca dónde tempranamente estableció varios equipos de fútbol y jugando torneos a nivel del municipio.

Estudió en el colegio Liceo Francés de Bogotá (Q), graduándose bachiller científico;  emprendió luego estudios de Antropología y Sociología en la Universidad de Vermont (USA), alcanzando su grado cum laude y con honores por su tesis sobre cambio cultural en la comunidad de Guambía, en el Cauca; efectuó allí también estudios menores en Educación (administrando un residencia universitaria y guiando un programa de Antropología sobre Vermont), y Alemán con estudios en las universidades de Bonn y Rostock (entonces RDA).  Posteriormente hizo una maestría en Administración Pública con énfasis en desarrollo económico en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Harvard, con tesis sobre el desarrollo de la Agricultura Colombiana a largo plazo.  Años más tarde realizó una especialización para presidentes de empresas familiares en Harvard Business School.

De 1985 a 1992 se desempeña como docente de Administración Pública de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, acompañando como profesor asistente por algunos años al Profesor Mario Latorre Rueda; diseña cursos, investiga y escribe una serie de casos sobre empresas públicas y situaciones de la administración pública colombiana. Simultáneamente es electo Concejal de Cajicá, Diputado de la Asamblea de Cundinamarca y representante a la Cámara por Cundinamarca por el Nuevo Liberalismo, donde actúa en la Comisión Tercera.  Es nombrado asesor del Ministerio de Agricultura para el PNR (Plan Nacional de Rehabilitación) por el Ministro Galanista Gabriel Rosas Vega en el gobierno del Presidente Barco.  Se desempeña como Jefe de Debate para la elección de Fernando Carrillo Flórez a la Asamblea Nacional Constituyente y luego lo acompaña como Secretario General en el Ministerio de Justicia durante el gobierno del Presidente Gaviria.

Presidencia de Alquería 

Su vida laboral da un giro en 1992, cuando decide orientar sus intereses al sector privado tomando el liderazgo del negocio familiar (Alquería). Hacia 1995 sus perspectivas y estudios de la industria lo llevan a incorporar para su empresa y el país nuevas tecnologías en procesamiento y empacado de leches, UHT - (Ultra Alta Temperatura) convirtiéndose en pionero de esta modalidad en Colombia.
Carlos Enrique fue incorporando a los procesos de producción de la compañía los estándares de calidad emitidos por Quality Chekd logrando para Alquería la certificación que otorga esta entidad para sus asociados a nivel mundial.

La situación económica del país y el nivel de inversiones efectuado hicieron que la compañía cayera en dificultades económicas en 1998; ante esta circunstancia Carlos Enrique toma en el año 2000 la decisión al acogerse a la ley 550, que permitió replantear los tiempos de las obligaciones, generando así nuevas posibilidades y esperanzas para la familia Alquería. Con el apoyo de su equipo de trabajo logra en un lapso relativamente corto cumplir los compromisos pactados alcanzando con ello el resurgimiento de la compañía; esto lo hizo merecedor del Premio Ave Fénix que otorga la Universidad del Rosario. Sin perder el impulso y recurriendo a la perseverancia y tenacidad como valores básicos ha consolidado a Alquería como la primera procesadora privada de leche líquida en Colombia y la mayor del Grupo Andino en producción de LecheUHT; hoy tiene plantas en Cajicá, Cota, Palmira, Medellín, Bucaramanga, Aguachica y Santa Marta. Su distribución creció de 1,800 puntos de venta a 170,000 y su acopio de 90,000 litros diarios a más de un millón recogiendo leche de un centenar de productores en 1992 en la Sabana de Bogotá a 13,000 en literalmente casi todas las cuencas lecheras de, país. Durante 10 años Alquería tuvo una alianza estratégica con Danone, transnacional de alimentos francesa y segundo comprador de leche en el mundo; entra así al renglón de bebidas lácteas fermentadas consolidándose hoy en la segunda posición en el mercado. Es actualmente la tercera empresa lechera del país, la primera en producción de leche larga vida en el Grupo Andino, y en el top 5 de América Latina en esta modalidad.

Cambia su título y su rol a Coordinador de Sueños de Alquería dado el entendimiento institucional que se logra sobre las ventajas de una estructura más plana para la compañía, la mayor cercanía entre sus colaboradores y sobre todo de la necesidad de empoderarlos a los objetivos Mega a través de una visión de sueños en acción para la organización e individualmente para cada persona.

Otros logros de la administración de Carlos Enrique han sido una serie de certificaciones para su planta de alimentos entre los que se cuenta ISO 9001, FDA de Estados Unidos De 2010 a 2019 Alquería firmó un acuerdo de inversión y crédito de largo plazo con la IFC.

La sostenibilidad en Alquería ha sido siempre un elemento de su ADN dada las razones de su fundación por su abuelo Jorge E. Cavelier y su padre Enrique Cavelier de querer otorgarle a la población un producto más saludable que la leche cruda. Por ello Carlos Enrique ha querido mantener siempre el objetivo de la compañía en ofrecer productos saludables a sus consumidores, liderar procesos de alta calidad en el ambiente laboral para sus colaboradores y desarrollo de sus proveedores y clientes. Ha logrado que Alquería capacite con el apoyo del SENA más de 2,000 pequeños productores buscando métodos para llegar a los 13,000 que le proveen su leche creando programas como las Escuelas de Campo (ECAS), el Plan Finca y el programa MACA en la Serranía de la Macarena. Llega con Alquería a más de 700,000 personas a través de los 16 bancos de alimentos y con La Fundación Éxito y la Fundación Nutresa como miembro fundador de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) habiendo entregado casi 20 millones de litros de leche y derivados en más de una década. En el plano ambiental, Alquería fue la primera empresa lechera en firmar el pacto de no deforestación de páramos en Colombia y estableció el compromiso de ser CO2 neutro par el 2030.   Alquería busca hoy ser certificada como Empresa B (Benefit Company), para poder entregar anualmente un triple balance financiero, social y ambiental.

A través de la Fundación Alquería Cavelier ha proveído becas a casi 300 muchachos rurales de Cundinamarca hoy educandos en las principales universidades certificadas de Bogotá, de ellos, varios graduados están actualmente cursando maestrías en Estados Unidos o Europa y algunos de ellos ya trabajando luego de terminarlos; ha colaborado con el Liceo Francés para tener más de 30 niños de las veredas de Chía becados allí, además de 6 niños de Cajicá en el Colegio Los Nogales; ha logrado en colaboración con la administración municipal de Cajicá llevar al municipio al frente de los indicadores de calidad del país con todos sus colegios en A, como de récord becados de SPP (Ser Pilo Paga), invirtiendo más de $1,500 Millones en los últimos 5 años. Recientemente busca extender su campo de acción a los municipios de Chía, Zipaquirá, Tabio y Tenjo buscando subir de 8,000 a 24,000 niños de 25 colegios públicos el objeto de acción. El objetivo de este programa es lograr que Cundinamarca sea de las regiones más y mejor educadas de América Latina en el 2030.

Carlos Enrique hace hoy parte del Consejo Directivo de la Universidad de los Andes, el Consejo Nacional de Productividad, el Consejo Directivo Ampliado de Probogotá, el Consejo Directivo del Batten School of Government de la Universidad de Virginia en USA, del Comité de Inversiones de SEAF Colombia, y de las Juntas Directivas de la Asociación Colombiana de Procesadores de Leche (ASOLECHE), del Banco de Alimentos de Bogotá y Fundación Empresarios por la Educación (FExE) presidiendo actualmente esta última.  

Ha pertenecido en el pasado a las juntas directivas de la Clínica Barraquer, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), Quality Chekd Dairies (Chicago) y del Global Food Banking Network (Chicago), de BizCorps Colombia y Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de la Universidad de Los Andes.  Co-preside con Gonzalo Restrepo la parte Colombiana el Comité Estratégico de Empresarios Colombo-Franceses designado por los Presidentes Santos y Hollande y continuado con sus sucesores Duque y Macron. Igualmente ha estado vinculado con el Inter American Dialogue en Washington, DC.

De 2008 a 2011 fue Consejero Especial para Educación del Gobernador Andrés González logrando un impacto destacado en el crecimiento de la educación técnica en el departamento. Se desempeñó de 2016 a 2019 como Alto Consejero para el Alcalde Mayor de Bogotá para la Nutrición y la Alimentación buscando reducir los índices de desnutrición de niños y madres lactantes de la ciudad. 

Ha sido invitado a dar conferencias en las universidades de Los Andes, el Externado, El Rosario, Javeriana, La Sabana, CES y EAFIT de Medellín, del Norte en Barranquilla, y Columbia, Harvard, Yale y Vermont en Estados Unidos desde temas como la acción de la justicia en Colombia, la legalización de las drogas, mercadeo, estrategia empresarial, el desarrollo de Alquería, el proceso de paz colombiano y el impacto de Alquería en la zona de la Macarena, antigua zona de las Farc.

Ha publicado artículos en: La Prensa, El Tiempo, El País de Cali, Portafolio y Semana. Igualmente publicó 3 libros emb 1992 “Preludio a la Nueva Colombia”, “Galan y la Justicia”, y “Las Relaciones Bogotá y Cundinamarca”; así como capítulos de libros en “Reimaginando a Colombia” 2019 y “La Historia de Ser Pilo Paga” (en proceso de edición para 2021).

Entre los reconocimientos más destacados están: 

Premio Lazos (2013): Alquería gana el premio de Responsabilidad Social Empresarial Britchman Lazos 2013, por Mejor Programa Gestión Grupos de Interés o Comunidades. Es un reconocimiento por crear y fomentar proyectos relacionados con el fortalecimiento de las comunidades en donde opera, buscando mejorar sosteniblemente la calidad de vida, a través de la inversión en la educación y la nutrición.

Premio IFC FT (Financial Times) en Londres, 3 lugar con el programa Maca entre 600 postulados.

Kantar Worldpanel (2015): Según estudio Brand Footprint 2015 de Kantar Worldpanel que mide la preferencia de las marcas. Alquería es la marca más escogida en la canasta total por los hogares del país, con 173 millones de CPR, con un crecimiento del 8%.

Premio mundial Irving B. Weber (2015): Entregado por la organización Quality Chekd a la planta de Palmira (Valle). Actualmente, todos los productos de Alquería tienen el sello "Blue Q. Red Chekd", que demuestra cumplimiento en los parámetros de calidad de clase mundial.

Premio Lápiz de Acero (2015): Entregado por la revista Proyecto Diseño, en el área "Producto" y la categoría: "Empaques Estructurales" por el diseño de la tapa click en el Yogur Alquería.

Galardón Effie de Plata (2014): Con la campaña "Máquina de Excusas de Alquería Deslactosada" fue entregado a la agencia Rep Grey Colombia quien hizo la producción de este comercial.

Kantar Worldpanel (2015): Según las cifras de Kantar Worldpanel en Colombia, de los nuevos lanzamientos de las empresas nacionales realizados en este año, el más exitoso fue la Practijarra de Alquería.

Premio mundial Irving B. Weber (2016): En un hecho histórico , cuatro plantas de Alquería recibieron el reconocimiento de la organización mundial Quality Chekd por la calidad en sus procesos. Se otorgó el premio Irving B. Weber para la planta de Santa Marta siendo el honor más alto en gestión integral que entrega Quality Chekd.

Premio a la Nutrición Infantil Fundación Éxito (2016): Alquería es galardonada en la categoría "Empresas Amigas de la Nutrición Infantil" por su iniciativa con la campaña "Alimenta Compartiendo", un programa que dona vasos de leche a los niños en situación de vulnerabilidad del país.

Premio Portafolio de Responsabilidad Social Empresarial (2016): A través del programa FOCA (Formación Campesina) se trabaja para ayudar a los productores de leche a incrementar el volumen de producción, disminuir los costos y mejorar el margen de utilidad por litro. Este apoyo es para el pequeño y mediano ganadero, principalmente en la zona de la Macarena (Meta).

Premio Portafolio a Mejor Empresario del Año (2019): Por sus realizaciones en Alquería desde el crecimiento con la leche UHT, la salida de la ley 550, la ampliación a presencia nacional, las Alianzas con Quality Chekd, Danone, IFC y en ese año Mesoamérica.

Kantar Worldpanel (2020): Según estudio Brand Footprint 2020 de Kantar Worldpanel que mide la preferencia de las marcas. Alquería es la marca más escogida en la canasta total por los hogares del país con participación del 78%, sobrepasando a Colanta con quien había competido 10 años seguidos en el segundo lugar.

Referencias 

Nacidos en Bogotá
Empresarios de Colombia
Antropólogos de Colombia
Sociólogos de Colombia
Alumnado de la Universidad de Harvard